

Населені пункти та їхні частини
 Рацинево — село в гміні Уніслав Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рацинево — село в гміні Чарне Члуховського повіту Поморського воєводства
 Рацинево — осада в гміні Уніслав Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки